Il doppio del torneo di tennis Zhengzhou Open 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Chin-Wei Chan e Chen Liang che hanno battuto in finale Han Xinyun e Kai-Lin Zhang 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Chin-Wei Chan /  Chen Liang (Campionesse)
 Chang Liu /  Wang Yafan (semifinali)

 Han Xinyun /  Kai-Lin Zhang (finale)
 Fatma Al-Nabhani /  Jessica Moore (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zhengzhou Open 2014